Bavor ze Strakonic může být:
 Bavor (1146) – český velmož, zakladatel Bavorů ze Strakonic
 Bavor (olomoucký komorník) – olomoucký komorník v letech 1208 a 1224
 Bavor I. ze Strakonic (před 1235 – 1260) – královský číšník, zvíkovský kastelán a komorník Českého království
 Bavor II. ze Strakonic (kolem 1250 – po 1279) – královský maršálek, zvíkovský purkrabí a pán Strakonic, syn Bavora I.
 Bavor III. ze Strakonic (před 1289 – 1318) – zvíkovský purkrabí, syn Bavora II.